Colombia
Rionegro – comune del dipartimento di Antioquia
Rionegro – comune del dipartimento di Santander
Provincia di Rionegro – provincia colombiana del dipartimento di Cundinamarca

Spagna
Rionegro del Puente – comune della comunità autonoma della Castiglia e León

Pagine correlate 
Rio Negro
Rionero